Леденика може да се отнася за:
 Леденика, пещера край Враца, Врачански Балкан
 „Леденика“, хижа във Врачанския Балкан
 „Леденика“, пивоварна в Мездра
 „Леденика“, марка бира от Мездра

Вижте също 
 Леденик, село в област Велико Търново, община Велико Търново